Софро́нов — русская фамилия (имеет женскую форму Софро́нова) и топоним.

Фамилия 
 Софронов, Александр Генрихович (род. 1960) — российский врач, главный психиатр и главный нарколог Санкт-Петербурга, член-корреспондент РАН (2016).
 Софронов, Алексей Иванович (1859—1925) — слуга и близкий друг композитора Петра Ильича Чайковского.
 Софронов, Анатолий Владимирович (1911—1990) — русский советский писатель, поэт, переводчик и драматург, сценарист, общественный деятель, журналист.
 Софронов, Анемподист Иванович (Алампа; 1886—1935) — якутский поэт, прозаик и драматург, общественный деятель; один из основоположников якутской литературы.
 Софронов, Василий Яковлевич (1884—1960) — актёр, народный артист СССР.
 Софронов, Вячеслав Юрьевич (род. 1949) — российский писатель и историк.
 Софронов, Георгий Павлович (1893—1973) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Софронов, Генрих Александрович (род. 1936) — советский и российский учёный-токсиколог, генерал-майор медицинской службы (1989), заслуженный деятель науки РФ (1995).
 Софронов, Иван Васильевич (1875—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Софронов, Иван Васильевич (1922—1988) — советский педагог, заслуженный учитель школы РСФСР.

 Софронов, Иван Денисович (1929—2008) — русский учёный в области прикладной математики.
 Софронов, Лев Семёнович (1927—1965?) — советский писатель.
 Софронов, Михаил (1729—1760) — математик, один из первых действительных членов Петербургской Академии наук из числа российских учёных.

 Софронова, Антонина Фёдоровна (1892—1966) — русская художница.

Топоним 
 Софронов — ручей в Кемском районе Карелии.
 Софронова (или Сафронова) — деревня в Кудымкарском районе Пермского края.

См. также 
 
 Софронеев